You Talk Too Much peut faire référence à:

Musique 

 You Talk Too Much, une chanson de Joe Jones écrite en 1958 et parue en 1960, version originale de Tu Parles Trop,
 You Talk Too Much, un album de Joe Jones publié en 1961 chez Roulette Records,
 , une chanson de Run-DMC (1985),
 You Talk Too Much, une chanson de Cheap Trick issue de leur album  (1983),
 You Talk Too Much, une chanson de George Thorogood and the Destroyers sur leur album  (1988).

Voir aussi 

 , une chanson de , en 2016.

Homonymie